Древнетю́ркское письмо́ (орхо́но-енисе́йское пи́сьмо) ( — //) — письменность, применявшаяся в Центральной Азии для записей на тюркских языках в VIII—X веках н. э.

Русское научное название «орхоно-енисейское письмо» дано по первым местам находок письменных памятников в долине реки Орхон (Второй тюркский каганат) и верховьях реки Енисей (Кыргызский каганат).

Происхождение письма

История дешифровки

Предыстория 
Первые сведения о памятниках тюркской письменности были получены во времена : в 1723 году один из них был обнаружен Д. Г. Мессершмидтом. Большую помощь оказали ему некоторые пленённые под Полтавой шведские офицеры, которые тогда были рассеяны по всей Сибири. С течением времени материал об этих памятниках с надписями накапливался, но никто не мог их читать; никто не знал народа, оставившего эти памятники.

В первой четверти XIX столетия Григорий Спасский опубликовал в издаваемом им журнале «Сибирский вестник» (в 1825—1827 годах — «Азиатский вестник») сведения об этих камнях, которые накопились к этому времени. Его статья была переведена на латинский язык и стала доступна учёным других стран.

В 1889 году финскими учёными был издан атлас енисейских надписей. Финские учёные до дешифровки письма этих памятников были склонны считать памятники енисейской культуры принадлежащими финскому народу, поскольку надписи на камнях Енисея и Орхона напоминали скандинавское каменное письмо. Да и первоткрыватели, нашедшие эти памятники в Сибири, называли их «руническими». Считалось, что финны вышли из Азии, поэтому финские ученые полагали, что каменное письмо было принесено их предками. Как впоследствии оказалось, мнение финских учёных было ошибочно.

Дешифровка 

В 1889 году исследователь Н. М. Ядринцев, в результате экспедиций в бассейн верхнего Енисея, обнаружил параллельные тексты древнетюркским письмом и китайскими иероглифами. В. В. Радлов организовал и возглавил знаменитую Орхонскую экспедицию в Монголию (1891), в ходе которой были открыты орхоно-енисейские рунические надписи. Радлову удалось найти ключ к чтению более десяти знаков.

Однако первенство в полной дешифровке принадлежит датскому лингвисту Вильгельму Томсену. 25 ноября 1893 года (к этой дате приурочен Международный день возрождения тюркской письменности, учреждённый странами-членами Международной организации тюркской культуры TÜRKSOY) ему удалось найти ключи ко всем символам надписей с берегов Енисея и Орхона. Надписи содержали тюркский текст. Первые распознанные слова были — «Тенгри» (), «тюрк» () и другие.

В 1894 году Радлов, основываясь на своих и томсеновских разработках, завершил перевод и осуществил публикацию орхонских памятников. Год спустя, в 1895 году, используя, кроме своих материалов, данные финских экспедиций, он опубликовал переводы 40 енисейских надписей.

Теории происхождения 

Начиная с Томсена енисейские надписи считаются старшими по возрасту, а орхонские — младшими. Однако некоторые исследователи (Кормушин И. В. и другие) полагают, что, наоборот, орхонские — старше и тюркское письмо было создано около начала VIII века. По предположению ряда таких учёных, письмо возникло только при Втором восточном каганате на базе согдийского письма, возможно, с добавлением знаков из других алфавитных систем, путём трансформации курсивных начертаний графем в геометризованные формы. Ряд исследователей, основываясь на палеографических (разброс вариаций таласских глифов больше, чем у енисейских и намного больше, чем у орхонских) и археологических (сопутствующие «улики» находок, например, меньшая естественная сохранность, что характерно и для енисейских памятников) параметрах таласских памятников утверждают, что эти надписи древнее и енисейских и орхонских, однако оппоненты полагают, что таласские надписи созданы гораздо позднее, в эпоху гегемонии карлуков.

Гипотеза об иранской родословной сибирских руноподобных знаков принадлежит финскому лингвисту Отто Доннеру. Однако в глаза начинают бросаться противоречия, при первом же элементарном механическом сравнении всех иранских алфавитов с древнетюркским.

Предлагались также гипотезы о происхождении из фонетических знаков китайского письма, либо письма кхароштхи (или наличие, по крайней мере, общего корня). Однако, ни одна из умозрительных гипотез, в том числе и «согдийская», так и не стала общепризнанной.

В 1969 году группой казахских учёных под руководством Кемаля Акишева в Иссыкском кургане, датируемым VI—V веком до н. э, была обнаружена чаша с надписью, состоящей из 26 процарапанных знаков, напоминающих орхоно-енисейские. Некоторыми исследователями признаётся вероятность того, что орхоно-енисейское письмо является потомком иссыкского.

За неимением научных доказательных подтверждений иноязычного происхождения данного письма приходится оставить единственное объяснение: орхоно-енисейское письмо (или, если использовать устарелый термин — тюркское «руническое» письмо) имеет автохтонное происхождение, то есть изобретено независимо самими древними тюрками или является наследием хуннского письма.

Влияние на другие письменности 

От орхоно-енисейского письма выводят многочисленные другие письменности, прежде всего тюркских народов, — в частности, письменность памятников на черепках из Саркела (Хазарский каганат), а также чувашские, якутские руны и другие.

С азиатским тюркским письмом связывают восточноевропейские руноподобные надписи IX—X вв. (главным образом из приазовско-донского региона), предполагая их принадлежность тюркоязычным хазарам, булгарам или печенегам.

Есть гипотеза, что так называемые булгарские руны тоже имеют связь с орхоно-енисейскими надписями, однако она не подтверждется дешифровкой этих надписей, несмотря на все попытки. Сами знаки, в большинстве своём, другие, и болгарские руны выравниваются по левому краю, и на некоторых надписях первые графемы левого края имеют несколько больший размер, это может указывать на то, что направление письма было слева направо, в отличие от подавляющего большинства орхоно-енисейских текстов, которые писались, как правило, справа налево.

Исследователи венгерских рун вначале развивали гипотезы об их орхоно-енисейском происхождении (). Однако, в последующем чаша весов стала склоняться к мнению, что хотя изведение венгерских рун из орхоно-енисейских маловероятно, они несомненно являются сиблингами (то есть имеют общего предка).

Европейские руноподобные начертания лишь в части знаков совпадают с азиатскими письменами. Ввиду своей краткости и отсутствия параллельных текстов на других языках, эти надписи не получили окончательной дешифровки и достоверной языковой интерпретации.

Письменные памятники 

Исследователями выделяются крупных семь групп памятников письменности (принадлежащие, соответственно):
 таласская (племена аргу в Киргизии).
 енисейская (Кыргызскому каганату в Южной Сибири);
 орхонская (тюркютская) (Восточно-тюркскому каганату в Монголии);
 алтайская (Западно-тюркскому каганату в Центральной Азии);
 орхонская (уйгурская) (Уйгурскому каганату в Монголии);
 турфанская (Уйгурскому государству в Восточном Туркестане),
 ленско-прибайкальская (курыканам).

Памятники, написанные орхоно-енисейским письмом были созданы в тех областях Центральной и Средней Азии и Сибири, в которых в раннем Средневековье располагались государственные образования восточных и западных тюрков, тюргешей, карлуков, древних уйгуров, енисейских кыргызов и других. Памятники древнетюркского письма располагаются на территории таких современных стран, как Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Монголия. В письме известны основные разновидности графем и орфографии: таласская, енисейская и орхонская, каждая из которых имеет территориальные (племенные) и временны́е вариации. В надписях, наряду с орхоно-енисейским письмом, известны тюркоязычные тексты, написанные на и староуйгурском, арабском, манихейском, брахми, латинском, греческом, кириллическом, армянском, согдийском, сирийском, тибетском алфавитах и начертанные китайскими иероглифами.

Сохранность памятников определяет материал. В основном сохранились эпиграфические памятники: на обработанном камне — «бенкюта́ш» (др. тюр. beñkü taş — «вечный камень») и на природных валунах — «битикта́ш» (др. тюр. bitig taş — «писаный камень»), а также на металле: монетах, зеркалах, чашах и тому подобном. Надписи на недолговечных материалах (деревянные дощечки, пергамент, шёлк, бумага) утрачены, к сожалению, почти полностью. Небольшое число рукописей сохранилось в Восточном Туркестане. Наиболее сохранившаяся рукописная книга — Ырк Битиг.

Распространение среди тюркских народов инокультурных религий (манихейства, буддизма) дало начало к вытеснению орхоно-енисейского письма манихейским письмом, а затем согдийским письмом в Восточном Туркестане и долине Иртыша. Развитие последнего применительно к древнеуйгурскому языку привело к созданию уйгурского письма. К XIII веку орхоно-енисейское письмо было в основном вытеснено арабицей, в связи с принятием ислама тюркскими народами Центральной Азии, а затем, к X веку — повсеместно. Вместе с тем знаки орхоно-енисейского письма продолжали присутствовать на предметах материальной культуры (пряжки поясных ремней, конская сбруя и т. п.) ещё продолжительное время, в частности, в Якутии до массовой евангелизации, вплоть до 19 в., также в Хакасии енисейское письмо продолжало существовать вплоть до 20 века.

Язык памятников 

Орхоно-енисейский язык существовал в нескольких локально-хронологических вариантах, соотносимых с такими территориальными группами памятников, как орхонские, восточно-туркестанские, енисейские, таласские, алтайские и некоторые другие. В них иногда проступают различия между живыми диалектами указанных древних этносов.

Древнетюркская письменность использовалась наддиалектным койне того времени (основан на языке властвующего племени собственно тюркютов, который также называется орхоно-тюркским языком), и, который, до некоторой степени, можно назвать литературным языком.

Тюркского принца, а затем кагана, Йоллыг тегина можно назвать первым известным тюркским поэтом, писателем и историком. Считается, что он был автором ряда памятных надписей в честь тюркского царевича Кюльтегина и Бильге-кагана, а также Кутлуга, Ильтерис-кагана. Эти надписи отражают культуру древних тюрков, их поэзию, прозу, исторические познания и государственную идеологию Восточного Тюркского каганата (др. тюрк. Türük İli).

Основные языковые особенности характеризуют: форма винительного падежа на -ığ / -ig; ещё не разделившийся местно-исходный падеж, похожий на латинский ablativus loci; причастия на -mış; будущее время на -taçı; условное наклонение на -sar / -ser; частично специфичная, но в основном, общая для тюркских языков лексика.

Наиболее близкими к языку орхоно-енисейских надписей считаются сохранившие интервокальные -d- (ср. др. тюрк. adaq и ) современные тюркские языки саянской подгруппы, из которых наиболее крупный — тувинский язык. Все саянские языки, предположительно, восходят к орхоно-уйгурскому. По другой версии, саянские языки являются потомками чикского диалекта древнеогузского языка (орхоно-енисейского, близкородственного орхоно-уйгурскому, но не идентичного ему). Советский татарский тюрколог Г. Х. Ахатов провёл исследования языка орхоно-енисейских памятников, в поисках возможного близкого лексического и грамматического родства с тюркскими языками народов Сибири, в частности, с диалектом сибирских татар (1955—1965).

Фонология 

Древнетюркские вокализм и консонантизм (смотри в таблицах) показаны по общепринятым представлениям современных тюркологов-лингвистов.

В репертуаре, как можно заметить, отсутствовали позднее развившиеся в тюркских языках фонемы // и //; появившиеся в связи с обильными заимствованиями из персидского и арабского языков // (также из монгольских), //, //, //; также отсутствует //, //, развившиеся позднее в некоторых языках и диалектах из // и // или заимствованных вместе с лексикой неродственных языков окружения.

Здесь и далее фонемы, заключённые в круглые скобки, обозначают гипотетические фонемы, чьё наличие оспаривается, в частности, гласная (//) — в близкородственных саянских языках (и других незатронутых арабо-персидским влиянием), даже не обнаруживаются рефлексы якобы существовавшего (//), часто обозначаемого как ä в тюрколгических транскрипциях. Также наличие звонкого зубного щелевого согласного (//) имеет как и своих защитников, так и своих противников. Существует и спорная гипотеза о переходе конечного // → //, чтобы, в свою очередь, перейти в //, уже в диалектах орхоно-енисейского языка, например, «вода»: (др. тюрк. sub) → suꞵ → (др. кып. suw).

Фонетические отличия языка памятников, отразившиеся на письме: // в начале слов вместо //, звук // (возможно, аллофон  или звонкий альвео-палатальный взрывной  (также обозначаемый в МФА как ), близкий к русскому энергично произнесённому дь) внутри и в конце слова, развившийся в более поздние // и // (ср. др. тюрк. adaq с др. кыр. и др. кып. ayaq — нога), наличие // (возможно, аллофон ) вместо // в других тюркских (ср. qon и qoy — овца).

До недавнего времени в числе особенностей языка бездоказательно постулировалось якобы исключительное наличие диссимилятивных сочетаний согласных lt, rt, nt, вместо современных ассимилятивных ld, rd, nd, что ставило бы орхоно-енисейский язык на уникальное единственное место среди не одной тысячи языков мира. В последних работах по это утверждение убедительно, на основании палеографических свидетельств (в том числе, вновь введённых в научный оборот), опровергнуто специалистами-фонологами.

В ранний период изучения языка надписей считалось, что его фонология отличается неполногласием и редуцированием узких гласных, теперь же в современных работах по чтению надписей признаётся полногласие и отрицается редуцирование.

Ряд авторов, начиная с XIX века, доказывали фонематическое различение долгот гласных в пратюркском и орхоно-енисейском языках. Последнее находило опору в своеобразной орфографии орхоно-енисейского письма: опускание широких гласных в анлауте и следующем слоге, что интерпретировалось как мета краткости гласного в этих позициях, дополнительную поддержку это получило после изучения «Словаря тюркских наречий» за авторством Махмуда Кашгари. После некоторого забвения этой теории, она в современности возрождена в последних работах.

В языке орхоно-енисейских надписей присутствовали общие для большинства тюркских языков явления: гармония гласных по рядности и гармония гласных по огублённости (в пределах корня).

Репертуар графем письма 

Общие грамматологические принципы репертуара графем, письма и чтения:
 Принцип экономии;
 Принцип ;
 Принцип редукции;
 Принцип .

Репертуар символов орхонского письма классического периода (VIII в. н. э.) состоял из 42 графем и словоразделительного знака. Всего же, с учётом региональных и хронологических вариантов, насчитывается более 50 графем и их аллографов. Символы для гласных являются полифонными. Графемы имеют только маюскульное начертание. Известны плавные написания кистью на бумаге и шёлке и округлые с росчерками каламом или грифелем на бумаге.

Названия символов, кроме некоторых, чьи названия очевидным образом реконструируются (например, 𐰸 (oq) — стрела), неизвестны. Алфавитный порядок неизвестен, и, скорее всего, не был традиционно закреплён. Также не обнаружено применение цифровых значений символов, или использование их в качестве музыкальной нотации.

Символы орхоно-енисейского письма можно разбить на шесть специфических групп (что наглядно видно в таблицах репертуара графем), разделяющихся по наборам признаков, и объединяющихся по совпадающим признакам:
 гласные — входящие в слоги вместе с согласными, в зависимости от ряда дуалистического согласного, принимающие облик гласного заднего или переднего ряда, и создающие слоги типа V;
 одиночные согласные — к которым примыкают любые гласные, и создающие слоги типа [V]C;
 сочетания сонанта с согласным — к которым примыкают любые гласные, и создающие слоги типа [V]SC;
 дуалистические согласные — к которым примыкают гласные только одного ряда (заднего или переднего), и создающие слоги типа [V]C;
 гибридные знаки (имеют одновременно общие признаки дуалистических согласных и слоговых знаков) — закреплённые сочетания гласного с согласным, к которым примыкают гласные только одного ряда (заднего или переднего), и являющиеся слогами типа VC.
 слоговые знаки — закреплённые сочетания гласного с согласным, к которым примыкают гласные любого ряда, и являющиеся слогами типа VC.

Как можно видеть, условные названия символов (в них буквы латинские) в Юникоде систематизированы по определённым правилам:
 названия начинающиеся на e- присвоены согласным (это также касается символов ash и bash), к которым примыкают гласные любого ряда;
 названия начинающиеся на a- присвоены согласным, к которым примыкают гласные заднего ряда;
 названия начинающиеся на ae- присвоены согласным, к которым примыкают гласные переднего ряда;
 названия начинающиеся на o- для слоговых знаков с огубленными гласными заднего ряда;
 названия начинающиеся на oe- для слоговых знаков с огубленными гласными переднего ряда;
 названия начинающиеся на i- для слоговых знаков с узкими неогубленными гласными.

Орхонский репертуар

Енисейский репертуар

Орфография 
Древнетюркское письмо имеет, подобно палеоиспанскому, смешанный характер: наряду с чисто фонетическими знаками, присутствуют силлабические (слоговые и переходные формы). На примере орхонской разновидности, отдельные знаки обозначают либо гласные или согласные звуки (всего десять фонем, ещё пять графем служат для передачи сочетаний двух согласных), либо дуалистические согласные (10 пар графем, для согласных примыкающим к гласным того или иного ряда), либо чисто слоговые знаки (семь силлабограмм).

Слова отбиваются (не всегда последовательно) словоразделительным знаком, похожим на двоеточие (имеются вариации). Этот знак обычно опускается на стыке слов разной рядности, иногда опускается между словами одной рядности, при однозначном правильном чтении получившегося кластера. Конец предложения не обозначается. Орфография неустойчивая, наблюдаются замены знаков для согласных при переднерядных гласных на знаки при заднерядных гласных и наоборот.

Направление письма преимущественно горизонтальное, справа налево, сверху вниз. Встречаются и надписи, выполненные слева направо, иногда бустрофедоном, с зеркально отображённой графикой. На вертикальных стелах знаки поворачиваются на 90 градусов, строки идут от «неба» к «земле» то есть читать следует наклонив голову налево с верхнего левого угла. На енисейских памятниках можно встретить обратное направление от «земли» к «небу» то есть читать следует наклонив голову направо. Очевидно, что такие стелы высекались в «альбомной» ориентации, а затем ставились в «книжной» ориентации, тем более, что высота некоторых намного превышает рост самых высоких мужчин.

Оригинальная особенность письма — консонантный дуализм: наличие пар самостоятельных графем для большинства согласных по оппозиции примыкания/непримыкания к переднерядным гласным. Это позволило построить систему письма таким образом, что не выписываются широкие гласные корневых и в большинстве случаев — все гласные аффиксальных слогов, за исключением конечных открытых слогов, экономя на длине слов. В результате это приводит к избыточности способов реализации фонемы на письме, например, фонема /o/ передаётся в орхонском письме четыремя разными графемами (), а фонема /t/ — пятью () и тому подобное.

Базовые правила письма:
 В первом (корневом) слоге широкие неогубленные гласные (/ɑ/ и /ɛ/) не пишутся, однако узкие гласные (/ɯ/ и /ɪ/) и все огубленные гласные (/o/, /u/, /ø/ и /y/) — пишутся.
 Во втором и далее слогах (за исключением последнего открытого слога, см. следующий пункт), гласные, независимо от их качества, не пишутся.
 В последнем слоге слова, если этот слог открытый (оканчивается на гласную), гласный любого качества — пишется.
 В корневых слогах, если выписаны слоговые знаки типа VC (гласный+согласный), узкие неогубленные или огубленные гласные не пишутся.

Правила чтения

Пример чтения

Юникод, шрифты и поддержка 

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" class="wikitable nounderlines" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center;"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;" | |- style="background:#F8F8F8;font-size:small;"
| style="width:45pt" | || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small;" | U+10C0x
| title="U+10C00: OLD TURKIC LETTER ORKHON A" | 𐰀
| title="U+10C01: OLD TURKIC LETTER YENISEI A" | 𐰁
| title="U+10C02: OLD TURKIC LETTER YENISEI AE" | 𐰂
| title="U+10C03: OLD TURKIC LETTER ORKHON I" | 𐰃
| title="U+10C04: OLD TURKIC LETTER YENISEI I" | 𐰄
| title="U+10C05: OLD TURKIC LETTER YENISEI E" | 𐰅
| title="U+10C06: OLD TURKIC LETTER ORKHON O" | 𐰆
| title="U+10C07: OLD TURKIC LETTER ORKHON OE" | 𐰇
| title="U+10C08: OLD TURKIC LETTER YENISEI OE" | 𐰈
| title="U+10C09: OLD TURKIC LETTER ORKHON AB" | 𐰉
| title="U+10C0A: OLD TURKIC LETTER YENISEI AB" | 𐰊
| title="U+10C0B: OLD TURKIC LETTER ORKHON AEB" | 𐰋
| title="U+10C0C: OLD TURKIC LETTER YENISEI AEB" | 𐰌
| title="U+10C0D: OLD TURKIC LETTER ORKHON AG" | 𐰍
| title="U+10C0E: OLD TURKIC LETTER YENISEI AG" | 𐰎
| title="U+10C0F: OLD TURKIC LETTER ORKHON AEG" | 𐰏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small;" | U+10C1x
| title="U+10C10: OLD TURKIC LETTER YENISEI AEG" | 𐰐
| title="U+10C11: OLD TURKIC LETTER ORKHON AD" | 𐰑
| title="U+10C12: OLD TURKIC LETTER YENISEI AD" | 𐰒
| title="U+10C13: OLD TURKIC LETTER ORKHON AED" | 𐰓
| title="U+10C14: OLD TURKIC LETTER ORKHON EZ" | 𐰔
| title="U+10C15: OLD TURKIC LETTER YENISEI EZ" | 𐰕
| title="U+10C16: OLD TURKIC LETTER ORKHON AY" | 𐰖
| title="U+10C17: OLD TURKIC LETTER YENISEI AY" | 𐰗
| title="U+10C18: OLD TURKIC LETTER ORKHON AEY" | 𐰘
| title="U+10C19: OLD TURKIC LETTER YENISEI AEY" | 𐰙
| title="U+10C1A: OLD TURKIC LETTER ORKHON AEK" | 𐰚
| title="U+10C1B: OLD TURKIC LETTER YENISEI AEK" | 𐰛
| title="U+10C1C: OLD TURKIC LETTER ORKHON OEK" | 𐰜
| title="U+10C1D: OLD TURKIC LETTER YENISEI OEK" | 𐰝
| title="U+10C1E: OLD TURKIC LETTER ORKHON AL" | 𐰞
| title="U+10C1F: OLD TURKIC LETTER YENISEI AL" | 𐰟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small;" | U+10C2x
| title="U+10C20: OLD TURKIC LETTER ORKHON AEL" | 𐰠
| title="U+10C21: OLD TURKIC LETTER ORKHON ELT" | 𐰡
| title="U+10C22: OLD TURKIC LETTER ORKHON EM" | 𐰢
| title="U+10C23: OLD TURKIC LETTER ORKHON AN" | 𐰣
| title="U+10C24: OLD TURKIC LETTER ORKHON AEN" | 𐰤
| title="U+10C25: OLD TURKIC LETTER YENISEI AEN" | 𐰥
| title="U+10C26: OLD TURKIC LETTER ORKHON ENT" | 𐰦
| title="U+10C27: OLD TURKIC LETTER YENISEI ENT" | 𐰧
| title="U+10C28: OLD TURKIC LETTER ORKHON ENC" | 𐰨
| title="U+10C29: OLD TURKIC LETTER YENISEI ENC" | 𐰩
| title="U+10C2A: OLD TURKIC LETTER ORKHON ENY" | 𐰪
| title="U+10C2B: OLD TURKIC LETTER YENISEI ENY" | 𐰫
| title="U+10C2C: OLD TURKIC LETTER YENISEI ANG" | 𐰬
| title="U+10C2D: OLD TURKIC LETTER ORKHON ENG" | 𐰭
| title="U+10C2E: OLD TURKIC LETTER YENISEI AENG" | 𐰮
| title="U+10C2F: OLD TURKIC LETTER ORKHON EP" | 𐰯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small;" | U+10C3x
| title="U+10C30: OLD TURKIC LETTER ORKHON OP" | 𐰰
| title="U+10C31: OLD TURKIC LETTER ORKHON IC" | 𐰱
| title="U+10C32: OLD TURKIC LETTER ORKHON EC" | 𐰲
| title="U+10C33: OLD TURKIC LETTER YENISEI EC" | 𐰳
| title="U+10C34: OLD TURKIC LETTER ORKHON AQ" | 𐰴
| title="U+10C35: OLD TURKIC LETTER YENISEI AQ" | 𐰵
| title="U+10C36: OLD TURKIC LETTER ORKHON IQ" | 𐰶
| title="U+10C37: OLD TURKIC LETTER YENISEI IQ" | 𐰷
| title="U+10C38: OLD TURKIC LETTER ORKHON OQ" | 𐰸
| title="U+10C39: OLD TURKIC LETTER YENISEI OQ" | 𐰹
| title="U+10C3A: OLD TURKIC LETTER ORKHON AR" | 𐰺
| title="U+10C3B: OLD TURKIC LETTER YENISEI AR" | 𐰻
| title="U+10C3C: OLD TURKIC LETTER ORKHON AER" | 𐰼
| title="U+10C3D: OLD TURKIC LETTER ORKHON AS" | 𐰽
| title="U+10C3E: OLD TURKIC LETTER ORKHON AES" | 𐰾
| title="U+10C3F: OLD TURKIC LETTER ORKHON ASH" | 𐰿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small;" | U+10C4x
| title="U+10C40: OLD TURKIC LETTER YENISEI ASH" | 𐱀
| title="U+10C41: OLD TURKIC LETTER ORKHON ESH" | 𐱁
| title="U+10C42: OLD TURKIC LETTER YENISEI ESH" | 𐱂
| title="U+10C43: OLD TURKIC LETTER ORKHON AT" | 𐱃
| title="U+10C44: OLD TURKIC LETTER YENISEI AT" | 𐱄
| title="U+10C45: OLD TURKIC LETTER ORKHON AET" | 𐱅
| title="U+10C46: OLD TURKIC LETTER YENISEI AET" | 𐱆
| title="U+10C47: OLD TURKIC LETTER ORKHON OT" | 𐱇
| title="U+10C48: OLD TURKIC LETTER ORKHON BASH" | 𐱈
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left;" | Примечания' 1. По версии Unicode 13.0
 2. Серые области обозначают неназначенные кодовые позиции
|}

В Юникоде, начиная с версии 5.2, для древнетюркского письма отведена кодовая область U+10C00—U+10C4F. В кодовой зоне Юникода для орхоно-енисейского текста отсутствует разделительное двоеточие ширины n или m, выровненное по высоте заглавных букв, для письма справа налево, поэтому для набора текстов используется как суррогат символ , совместимый для письма справа налево, при этом словоразделительный знак приходится отбивать тонкими шпациями, например,  — справа от этого знака препинания.

К сожалению, в стандарте Unicode также отсутствуют графемы, характерные для таласского стиля письма, за исключением некоторых глифов, совпадающих графически с глифами орхонского и енисейского стилей, хотя их значение может отличаться, например, енисейская графема 𐰅 для /e/ в таласском передаёт фонему /b/, а орхонская и енисейская графема 𐱈 для сочетания /rt/ в таласском передаёт фонему /z/ и тому подобное.

Начиная с Windows 8, поддержка древнетюркского письма была добавлена в шрифт Segoe UI Symbol. В Windows 10 символы исторических письменностей, в том числе и древнетюркской, были перенесены в новый шрифт Segoe UI Historic. По заказу Google было разработано семейство шрифтов Noto с лицензией SIL, с версии 1.02 uh в семейство включён шрифт Noto Sans Old Turkic''.

Современное применение 
Древнетюркское письмо встречается в фильме 1970 года «Кыз-Жибек» режиссёра Султан-Ахмета Ходжикова в начальных титрах и ряде кадров.

У подножья памятника Бейбарсу в городе Атырау, Казахстан установлена гранитная юрта, на которой нанесены надписи орхонским письмом.

В проекте Wikimedia Incubator с 26 августа 2006 года существует малоактивный раздел для возможной Википедии на орхоно-енисейском языке, на главной странице которой использована графика из смеси орхонских и енисейских графем.

Символы орхоно-енисейского письма находят своеобразное магическое «применение» в практике астрологов из стран бывшего СССР, как это водится с древнегерманскими рунами.

Национальные банки Азербайджана и Казахстана выпустили банкноты, на которых изображены тексты орхоно-енисейским письмом (смотри ниже галерею).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн-источники

См. также 
 Алтайские памятники
 Древнетюркские письменные памятники
 Енисейские письменные памятники
 Иссыкское письмо
 Книга гаданий
 Футарк

Ссылки 

 Книги — TWESCO — Онлайн-библиотека с литературой по древнетюркским письменным памятникам
 TÜRIK BITIG — база данных по древнетюркским письменным памятникам
 Древнетюркское руническое письмо. Онлайн клавиатура
 Türk Bitig — бесплатные шрифты, конвертер, тексты
 KökTörükçe Fontlarım — дизайнерские бесплатные шрифты, раскладки клавиатуры
 Old Turkic — бесплатные шрифты, раскладки клавиатуры
 Text To Bitig — Онлайн-конвертер латинского или кириллического текста в древнетюркское письмо
 Old Turkic / Orkhon — Древнетюркское руническое письмо на сайте Omniglot
 Orchon Schrift

Письменность тюркских народов
Письменности Центральной Азии
Алфавиты
Вышедшие из употребления письменные системы